La stagione 1957-1958 è stata la cinquantacinquesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Capocannoniere del torneo fu Tommy Johnstone con 43 reti, che giocò con Leyton Orient e  nello stesso anno.

Classifica finale

Verdetti
  West Ham e Blackburn promosse in First Division 1958-1959.
  Notts County e Doncaster retrocesse in Third Division 1958-1959.

Voci correlate
First Division 1957-1958
Third Division North/South 1957-1958
FA Cup 1957-1958
FA Charity Shield 1958

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958